Alfred Gerald Caplin (1909-1979), est un auteur de bande dessinée américain.
 Andy Capp est un personnage fictif, héros d'une bande-dessinée éponyme créé par l'auteur anglais Reg Smythe.
 Frank Cappuccio (1931-2017), est un batteur de jazz américain.